Clavel ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Clavel-Oswald (1805–1873), Schweizer Seidenfärber, Pionier der Farbenindustrie (Fuchsin)
 Alexander Clavel-Merian (1847–1910), Schweizer Industrieller (Seidenfärberei)
 Alexander Clavel-Respinger (1881–1973), Schweizer Industrieller (Stoffe und Farben), Besitzer des Basler Wenkenhofs
Auguste Nicolas von Clavel (1803–1842), Schweizer Mathematiker
 Bernard Clavel (1923–2010), französischer Schriftsteller
 Eduard Clavel (1810–1873), Oberamtmann 
 Enrique Arancibia Clavel (1944–2011), chilenischer Geheimagent und Attentäter
 Fabien Clavel (* 1978), französischer Schriftsteller
 Francisco Clavel Gil (* 1935), mexikanischer Priester und Weihbischof in Mexiko
Franz Xaver Clavel (1729–1793), deutscher Beamter
 Garance Clavel (* 1973), französische Filmschauspielerin
 Gérard Paris-Clavel (* 1943), französischer Grafiker
 Gilbert Clavel (1883–1927), Schweizer Futurist und Architekt
 Josef Benedikt von Clavel (1759–1838), badischer Oberamtmann und Abgeordneter
 Marie-Joseph Clavel (1850–1923), französischer Maler

 Pierre Clavel (1773–1843), französischer Militär
 René Clavel (1886–1969), Schweizer Industrieller, Förderer der Basler Archäologie (Augusta Raurica, Antikenmuseum Basel)
 Robert Clavel (1912–1991), französischer Filmarchitekt und Szenenbildner
 Tomás Alberto Clavel Méndez (1921–1988), panamaischer Geistlicher, Erzbischof von Panama

Clavel steht zudem für:
 (2461) Clavel, ein Asteroid
 Clavel (Rinderrasse), eine chilenische Rinderrasse
 Clavel, eine Ortschaft in der Gemeinde Saxel im Département Haute-Savoie, Frankreich

Siehe auch:
 Clavell